Il doppio  del Copa Topper 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Diego Junqueira e Brian Dabul erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Carlos Berlocq e Eduardo Schwank hanno battuto in finale Marcel Felder e Jaroslav Pospíšil 6–7(1–7), 6–4, [10–7].

Teste di serie

  Carlos Berlocq /  Eduardo Schwank (campioni)
  Franco Ferreiro /  Leonardo Tavares (primo turno)

  Marcel Felder /  Jaroslav Pospíšil (finale)
  Rogério Dutra da Silva /  Júlio Silva (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Copa Topper 2011